purpura (aandoening), verschijnsel van rode of paarse vlekken op de huid door onderhuidse bloedingen (onderscheiden van hematoom)
 Purpura (slak), een geslacht van slakken